Winkelhofer je příjmení, jež nosí více osobností:

 Heinrich Winkelhofer (1478–1526) – (nebo též Winckelhofer), politicky aktivní německý právní vědec, soudce, rektor a profesor univerzity v Tübingenu, kancléř Württemberska

 Heinrich Winkelhofer (1902–1947) – německý válečný zločinec. V Protektorátu Čechy a Morava zastával kriminální rada SS-Hauptsturmführer Heinrich Winkelhofer funkci velitele služebny gestapa v Klatovech.